Intermezzo ist:
 ein Einschub oder eine Überleitung in einem künstlerischen Medium, siehe Zwischenspiel
 Intermezzo (Instrumentalmusik)
 Intermezzo (Oper), eine Zwischenaktmusik in Opern

Intermezzo, namentlich:
 Drei Intermezzi op. 117 (Brahms), Klavierstücke von Johannes Brahms
 Intermezzo (Strauss), eine Oper von Richard Strauss
 Intermezzo (Giraudoux), ein Theaterstück von Jean Giraudoux aus dem Jahr 1933
 Intermezzo (1936, Molander), ein schwedischer Film von Gustaf Molander mit Gösta Ekman, Inga Tidblad und Ingrid Bergman
 Intermezzo (1936, von Báky), deutsche Filmkomödie von Josef von Báky mit Tresi Rudolph und Albrecht Schoenhals
 Intermezzo (1939), ein US-amerikanischer Film von Gregory Ratoff aus dem Jahr 1939
 Intermezzo (1965), deutscher Fernsehfilm von Rudolf Jugert
 eine österreichische Kaffeespezialität, siehe Liste der Kaffeespezialitäten #Österreich
 Intermezzo No. 1, der Titel eines Instrumentalstücks, siehe ABBA (Album)

Siehe auch:
 iNtrmzzo, A-cappella-Comedygruppe aus den Niederlanden